«Курт» () — экспериментальный короткометражный фильм режиссёра Адарши Бенджамин, премьера которого состоялась 6 декабря 2012 года на художественной выставке  в Майами. Картина является «абстрактным изображением мифа и личности покойного Курта Кобейна». По признаю режиссёра, версия, показанная в Майами, не окончательна.

В ролях

Съёмки 
Фильм снимался на цветную 16-мм киноплёнку. Съёмки проходили в Сиэтле, Бруклине, Лос-Анджелесе, Олимпии и Абердине. Некоторые сцены были сняты в нью-йоркском клубе «Shea Stadium», включая исполнение актёрами композиции Кобейна «Sliver», и разбитие электрооргана персонажем Генри Хоппера.

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью с режиссёром фильма Адаршей Бенджамин о проекте
 

Короткометражные фильмы США